Тюркмен может означать:

 Тюркмен — село в Болгарии.
 Тюркмен (горы) — горы в Турции.
 Горы Туркмен — горы в Сирии.
 Тюркмен, Джем (род. 2002) — немецкий футболист.
 Тюркмен, Ильтер (1927—2022) — турецкий государственный деятель и дипломат.
 Тюркмен, Хюсейн (род. 1998) — турецкий футболист.